Оберлига 1990/1991 — 44-й и последний чемпионат ГДР по футболу. Этот турнир назывался NOFV-Оберлига (). После окончания сезона данная лига прекратила своё существование, её команды были распределены по различным уровням Системы футбольных лиг Германии.

Чемпионом последнего сезона стала «Ганза» из Ростока. Турнир стартовал 11 августа 1990 года и завершился 25 мая 1991 года.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Статистика турнира 
 Самая крупная домашняя победа: Динамо (Дрезден) — «Заксен» — 7:0
 Самая крупная гостевая победа: «Магдебург» — «Шталь Айзенхюттенштадт» — 0:4

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика Динамо (Дрезден) в сезоне 1990/91 
 Статистика Динамо (Берлин) в сезоне 1990/91 
 Статистика Локомотив (Лейпциг) в сезоне 1990/91 
 Статистика Шталь Бранденбург в сезоне 1990/91 
 Статистика Ганза в сезоне 1990/91 
 Статистика Рот-Вайсс Эрфурт в сезоне 1990/91 
 Статистика игроков в сезоне 1990/91 
 Оберлига Германии по футболу 1990/91 на rsssf 
 Результаты матчей Оберлиги Германии по футболу 1990/91 на rsssf 
 Оберлига Германии по футболу 1990/91 на calcio.com 

ГДР
ГДР
1990/1991
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991
1990-е годы в ГДР